Dongyou (kinesiska: 东游, 东游镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 140 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Dongyou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dongfeng,  km sydväst om Dongyou. I omgivningarna runt Dongyou växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina